Нант-6 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
В результате реформы 2015 года состав кантона изменился: в него были добавлены некоторые кварталы, ранее входившие в состав упразднённых кантонов Нант-8 и Нант-9.

Состав кантона с 22 марта2015 года 
В состав кантона входят северные и северо-западные кварталы города Нант.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэры Нанта Сесиль Бир (Cécile Bir) (Разные левые) и Паскаль Боло (Pascal Bolo) (Социалистическая партия).

Ссылки